Cette page contient les pages d'homonymie de Adamawa et Adamaoua.

Adamawa peut désigner :
 Massif de l'Adamaoua (ou « Adamaoua »), région de plateaux d'Afrique de l'Ouest s'étirant sur l'Afrique centrale ;
 Région de l'Adamaoua, région du Cameroun ;
 Langues adamaoua ;
 Émirat de l'Adamaoua, État africain du  ;
 Adamawa, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Ngong ;
 Adamawa, État du Nord-Est du Nigeria.